Bellizzi est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 
 Bellizzi, une commune italienne de la province de Salerne, en Campanie ; 
  Bellizzi Irpino, une frazione de la ville italienne d'Avellino, en Campanie ; 
 San Lorenzo Bellizzi, une commune italienne de la province de Cosenza, en Calabre.

Patronyme 
Bellizzi est un patronyme italien notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (1918–1989), poète italien de langue albanaise ; 
  (c. 1912–1934), jockey américain ; 
  Jorge Bellizzi (1927–2002), écrivain, dramaturge et animateur de télévision argentin ; 
  (né en 1957), poète italien de langue albanaise.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais